Метод -медиан — применяемая в статистике и машинном обучении вариация метода -средних для задач кластеризации, где для определения центроида кластера вместо среднего вычисляется медиана. Такой подход соответствует минимизации ошибки по всем кластерам в метрике с 1-нормой, вместо метрики с 2-нормой, используемой в стандартном методе -средних.

Задача определения -медиан состоит в поиске таких  центров, что сформированные по ним кластеры будут наиболее «компактными». Формально, при заданных точках данных ,  центров  должны быть выбраны так, чтобы минимизировать сумму расстояний от каждой  до ближайшего .

Метод иногда работает лучше, чем метод -средних, где минимизируется сумма квадратов расстояний. Критерий суммы расстояний широко используется для транспортных задач.

Ещё альтернатива — метод -медоидов, в котором ищут оптимальный медоид, а не медиану кластера (медоид является одной из точек данных, в то время как медианы таковыми быть не обязаны).

Ссылки 

Статистические алгоритмы
Кластерный анализ
Исследование операций
Средние величины